Анри Виктор Валлуа (; , Нанси – , Париж) – французский ,  , , , . Член Парижской медицинской академии (1952). 

Более 40 лет был одним из ведущих антропологов и палеоантропологов Франции, также занимался сравнительной анатомией позвоночных.

Биография 
До 1914 года изучал медицину в Университете Монпелье. Продолжил учёбу в Парижском университете, где слушал лекции по естествознанию до 1922 года. В том же году стал преподавателем анатомии и зоологии Тулузского университета, где занимался вопросами в области антропологии.

С 1932 по 1970 год редактировал журнал Revue d'Anthropologie.

Директор парижского Музея человека, был сотрудником Национального музея естественной истории.

Избранные публикации 
 Les hommes fossiles, éléments de paléontologie humaine, 1920
 Anthropologie de la population française, 1943
 Les races humaines, PUF, collection Que sais-je, 1944
 Catalogue des hommes fossiles. Alger, 1953.
 Les Mésolithiques de France.

Примечания

Ссылки 
 Henri Victor Vallois 

Музейные работники Франции
Члены Парижской медицинской академии
Выпускники университета Монпелье
Выпускники Парижского университета